Râul Bârzăvița se poate referi la:

 Râul Bârzăvița, Bârzava
 Râul Bârzăvița, Cigher

Altele 
 Râul Bârzăvicioara

Vezi și 
 Râul Bârzava (dezambiguizare)

Toponime românești